Armadura, vestidura de combat feta amb peces metàl·liques o resistents
 Armadura (electricitat) fil conductor on s'indueix el corrent altern en una màquina elèctrica
 Armadura (hidrologia) associació de còdols, roques o blocs de pedra en els llits de corrent o platges
 Armadura (construcció) reforça les estructures de maçoneria
 Armadura (música) indica les notes alterades en funció de la tonalitat d'una composició
 Armadura (Keyser)